{{Инфокутија Глумац
| име            = Вин Дизел
| пуно_име       = Марк Синклер 
| слика          = Vin Diesel by Gage Skidmore 2.jpg
| опис_слике     = Дизел 2013. године на Сан Дијего Комик Кону
| датум_рођења   = 
| место_рођења   = Округ Аламида
| држава_рођења  = 
| датум_смрти    = 
| место_смрти    = 
| држава_смрти   = 
| друга имена    = 
| активност      = 1990 —
| занимање       = глумац, продуцент, режисер
| супружник      = Палома Хименес(2007)
| партнер        = 
| деца           = 3
| битна улога    = Доминик Торето(серијал Паклене улице)| презентација   = 
| потпис         =
| имдб           = 0908094
| оскар          = 
| еми            = 
| златни глобус  = 
| греми          = 
| awards         = 
}}

Марк Синклер (), познатији као Вин Дизел (; Округ Аламида, 18. јул 1967) амерички је глумац, продуцент и режисер. Најпознатији је по улози Доминика Торета у серијалу филмова Паклене улице () у којима је наступао са пријатељем Полом Вокером, који је и у поменутом серијалу био његов пријатељ Брајан О’Конер.

 Филмографија 

|-
| 1997. || || -{Strays}- || Рик || 
|-
| 1998. || Спасавање редова Рајана || -{Saving Private Ryan}- || редов Адријан Капарцо || 
|-
| 1999. || || -{The Iron Giant}- || Гвоздени џин || 
|-
| 1999. || || -{Multi-Facial}- || Мајк || 
|-
| 2000. || || -{Boiler Room}- || Крис Варик || 
|-
| 2000. || Мркли мрак || -{Pitch Black}- || Ричард Б. Ридик || 
|-
| 2001. || Паклене улице || -{The Fast and the Furious}- || Доминик Торето|| 
|-
| 2001. || || -{Knockaround Guys}- || Тејлор Рис || 
|-
| 2002. || || xXx || Зендер Кејџ || 
|-
| 2003. || Борба за картел || -{A Man Apart}- || Шон Ветер || 
|-
| 2004. || Хронике Ридика || -{The Chronicles of Riddick}- || Ридик || 
|-
| 2005. || Миротворац || -{The Pacifier}- ||Шејн Вулф || 
|-
| 2006. || Прогласите ме кривим || -{Find Me Guilty}- || Ђакомо „Џеки Ди“ Динорсио || 
|-
| 2006. || Паклене улице 3 || -{The Fast and the Furious: Tokyo Drift}- || Доминик Торето || 
|-
| 2009. || Паклене улице 4 || -{Fast & Furious}- || Доминик Торето || 
|-
| 2011. || Паклене улице 5 || -{Fast Five}- || Доминик Торето || 
|-
| 2013. || Паклене улице 6 || -{Fast & Furious 6}- || Доминик Торето ||
|-
| 2013. || Ридик || -{Riddick}- || Ридик|| 
|-
| 2014. || Чувари галаксије || -{Guardians of the Galaxy}- || Грут (глас)|| 
|-
| 2015. || Паклене улице 7 || -{Furious 7}- || Доминик Торето ||
|-
| 2015. || Последњи ловац на вештице || -{The Last Witch Hunter}- || Каулдер ||
|-
| 2017. || xXx: Повратак Зендера Кејџа || -{xXx: Return of Xander Cage}- || Зендер Кејџ ||
|-
| 2017. || Паклене улице 8 || -{The Fate of the Furious}- || Доминик Торето ||
|-
| 2017. || Чувари галаксије 2 || -{Guardians of the Galaxy Vol. 2}- || Грут (глас)|| 
|-
| 2018.|| Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-|| Грут (глас)|| 
|-
| 2018.|| Ралф растура интернет ||-{Ralph Breaks the Internet}-|| Грут (глас)|| 
|-
| 2019.|| Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-|| Грут (глас)||
|-
| 2020.|| Бладшот ||-{Bloodshot}-|| Реј Герисон / Бладшот ||
|-
| 2021. || Паклене улице 9 || -{F9}- || Доминик Торето ||
|- 
| 2022.|| Тор: Љубав и гром ||-{Thor: Love and Thunder}-|| Грут (глас)||
|-
| 2023. || Чувари галаксије 3 || -{Guardians of the Galaxy Vol. 3}- || Грут (глас)|| 
|-
| 2023. || Паклене улице 10 || -{Fast X}- || Доминик Торето ||
|-
| 2024. || Паклене улице 11 || -{Fast & Furious 11}- || Доминик Торето ||
|-
| 2024. || Аватар 3 || -{Avatar 3}-'' || ТБА || 
|- 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Амерички глумци
Људи под псеудонимом